Leeuwen oder Van Leeuwen ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Cornelis van Leeuwen (1887–1991), niederländischer Komponist und Dirigent
 Ary van Leeuwen (1875–1953), niederländischer Flötist
 Erik van Leeuwen (* 1968), niederländischer Biathlet
 Gerrit Johan van Leeuwen (1758–1825), niederländischer Blumenmaler
 Harry van Leeuwen (1945–2009), niederländischer Radrennfahrer
 Hendrika Johanna van Leeuwen, niederländische Physikerin
 Jacobus Adrianus Cornelis van Leeuwen (1870–1930), niederländischer reformierter Theologe

 Jean Van Leeuwen (* 1937), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Joke van Leeuwen (* 1952), niederländische Schriftstellerin
 Peter van Leeuwen (* 1949), kanadischer Wissenschaftler
 Thijs van Leeuwen (* 2001), niederländischer Fußballspieler 
 Troy Van Leeuwen (* 1970), US-amerikanischer Musiker
 Vincent van Leeuwen (* 1963), niederländischer Künstler

Leeuwen oder Van Leeuwen steht für:

 Leeuwen (Roermond), ein Stadtteil von Roermond, Provinz Limburg, Niederlande
 Leeuwen (West Maas en Waal), ein Ortsteil der Gemeinde West Maas en Waal, Provinz Gelderland, Niederlande
 Van Leeuwen (Unternehmen), niederländisches Unternehmen

Siehe auch:
 Leuven
 Löwen (Begriffsklärung)